Mouton de Panurge, expression tirée de l'œuvre de Rabelais.

 Les Moutons de Panurge, comédie de Jean Girault.